Андрей Анатольевич Фáустов (род. 8 мая 1961, Воронеж) — российский , доктор филологических наук, профессор Воронежского университета.

Биография 
Сын медика А. С. Фаустова. Окончил среднюю школу № 58 г. Воронежа (1978) и филологический факультет ВГУ (1985).

В студенческие годы специализировался по немецкой литературе (проф. А. Б. Ботникова, жена З. Я. Анчиполовского) и русской литературе XIX века (проф. Б. Т. Удодов). В 1989 году окончил аспирантуру под руководством Б. Т. Удодова. Тема кандидатской диссертации: «Роман И. А. Гончарова „Обломов“: Художественная структура и концепция человека». Защищена 20 декабря 1990 года в Тарту.

Тема докторской диссертации: Динамика русской литературы первой половины XIX века: Язык переживания, авторское поведение, характерология. Защищена 23 декабря 1998 года в диссертационном совете по русской литературе филологического факультета Воронежского государственного университета.

В 1989—1994 — преподаватель кафедры русской литературы ВГУ; в 1995—1999 — доцент; с 2000 — профессор там же. С 2005 года — главный редактор «Филологических записок».

С 2008 года — заведующий кафедрой русской литературы, с 2017 года — заведующий кафедрой истории и типологии русской и зарубежной литературы ВГУ. Член диссертационного совета при ВГУ.

Автор около 100 научных и учебных работ, в том числе изданных в Воронеже монографий: «Авторское поведение в русской литературе» (1997), «Язык переживания в русской литературе» (1998), «Очерки по характерологии русской литературы: середины XIX в.» (1998; совместно с С. В. Савинковым), «Авторское поведение Пушкина» (2000), «Герменевтика личности в творчестве А. С. Пушкина» (2003).

Основная сфера научных интересов — русская литература первой половины XIX века (в особенности — творчество А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета); теоретические проблемы изучения авторского присутствия в тексте, субъектных «параметров» литературного процесса; разработка единого языка для описания культурного пространства, жизни художника и поэтики его произведений.

Примечания

Ссылки 
 СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА 
 Кафедра русской литературы 
 Личная карта преподавателя 

 Кафедра истории и типологии русской и зарубежной литературы

Доктора филологических наук
Выпускники Воронежского государственного университета
Преподаватели Воронежского государственного университета
Пушкинисты